Kiss är ett vanligt ungerskt efternamn, som burits av bland andra

 Atilla Kiss B. (född 1963), ungersk operasångare,tenor
 Antal Kiss (född 1935), ungersk kappgångare
 August Kiss (1802–1865), tysk skulptör
 Balázs Kiss (född 1972), ungersk släggkastare
 Béla Kiss (1877–efter 1932), ungersk massmördare
 Dániel Kiss (född 1982), ungersk häcklöpare
 Ferenc Kiss (1942–2015), ungersk brottare
 Gergely Kiss (född 1977), ungersk vattenpolospelare
 István Kiss (född 1958), ungersk vattenpolospelare
 József Kiss (1843–1921), ungersk författare
 Judit Ágnes Kiss  (född 1973), ungersk poet och författare
 Tamás Kiss(född 1987), ungersk kanotist

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn